Юшко Віктор Васильович — підполковник Збройних сил України, командир батареї 11-го батальйону територіальної оборони Київської області «Київська Русь», учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Юшко Дар'я Олексіївна — українська спортсменка, виступає в синхронному плаванні.
 Юшко Ігор Олегович — 6-й міністр фінансів України, народний депутат 3-го скликання.